Casinoplein (Gent)
Casinoplein (Kortrijk)